Freudenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Freudenbach (Stepenitz), rechter Zufluss der Stepenitz bei Lockstädt, Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Freudenbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Tauber) zwischen Equarhofen, Gemeinde Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern und  Frauental, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Freudenbach (Creglingen), Dorf der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Freudenbacher Platte